Le terme de Grenette est utilisé pour désigner un cours d'eau et de nombreux lieux :

Hydronyme 
la Grenette est un cours d'eau de la Drôme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lieux 

la place Grenette est une place de l'Hyper-centre de Grenoble, en France;
la place de la Grenette est une place 
de la commune d'Annonay, en France;
de la commune de Bourg-en-Bresse, en France;
de la commune du le Grand Bornand, en France;
la rue Grenette est une voie 
 du  de la ville de Lyon, en France;
 de la commune de Bourgoin-Jallieu;
 de la commune de Chambéry, en France;
 de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey, en France;
la grenette de Vevey est un marché couvert de la ville vaudoise de Vevey, en Suisse;
les Grenette sont un lieu-dit de l'Île de Ré, ainsi qu'un des spots de surf de l'île de Ré, en France;
La Grenette est une salle de cinéma de Bourg-en-Bresse.
Hydronyme